Karadžić ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Karadžić (* 1974), serbischer Basketballspieler
 Mina Karadžić (1828–1894), serbische Malerin und Autorin
 Radovan Karadžić (* 1945), serbischer Politiker
 Vuk Karadžić (1787–1864), serbischer Philologe und Schöpfer der modernen serbischen Schriftsprache
 Vuk D. Karadžić (* 1948), deutscher Fotokünstler